

Israele 
 Chiesa dell'Assunzione di Maria a Gerusalemme

Italia

Lazio 
 Chiesa dell'Assunzione di Maria a Roma

Lombardia 
 Ex chiesa dell'Assunzione a Susano, frazione di Castel d'Ario

Trentino-Alto Adige 
 Chiesa dell'Assunzione di Maria a Baselga, frazione di Bresimo

Russia 
 Chiesa dell'Assunzione di Maria ad Astrachan'
 Chiesa dell'Assunzione di Maria a Novočerkassk

Svizzera 
 Chiesa dell'Assunzione di Maria a Stabio

Ucraina 

 Chiesa dell'Assunzione di Maria a Mariupol'

Pagine correlate 
 Chiesa dell'Assunzione di Maria Vergine
 Chiesa dell'Assunzione di Maria Santissima